Carpeneda ima više značenja:
 Carpeneda, Brescia
 Carpeneda, Trento